WMMT bezeichnet:
 WMMT-FM, ein Hörfunksender im US-Bundesstaat Kentucky
 WMMT-LP, ein Hörfunksender im US-Bundesstaat Michigan

Abkürzung